Émile Guyou (1843-1915) : officier de marine français;
 Fernand Guyou (1891-1944) : aviateur français.